

Cinema 
La via delle stelle – film del 1922 diretto da Bruno Dettori Licheni
La via delle stelle (The Air Circus) – film del 1928 diretto da Howard Hawks e Lewis Seiler
La via delle stelle (Star Dust) – film del 1940 diretto da Walter Lang

Letteratura 
La via delle stelle (Tunnel in the Sky) – romanzo fantascientifico di Robert A. Heinlein (1955)
La via delle stelle (Up the Walls of the World) – romanzo fantascientifico di Alice Bradley Sheldon, con lo pseudonimo James Tiptree Jr. (1978)